Смилли — фамилия:

 Смилли, Джеймс (1807—1885) — шотландский гравер, отец Джеймса и Джорджа Смилли.
 Смилли, Джеймс Дэвид (1833—1909) — американский художник, брат Джорджа Смилли.
 Смилли, Джордж Генри (1840—1921) — американский художник, брат Джеймса Смилли.

Двойная фамилия
 Джейкобс-Смилли, Хелен Шелдон (1854—1926) — американская художница, жена Джорджа Генри Смилли.

См. также 
 Смелли
 Смолли
 Силли